Bois-le-Roi (Eure)
 Bois-le-Roi (Seine-et-Marne)